Voici la liste des planètes mineures numérotées de 495001 à 496000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 495001 à 496000

495001-495100

495101-495200

495201-495300

495301-495400

495401-495500

495501-495600

495601-495700

495701-495800

495801-495900

495901-496000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000